Tarija puede referirse a los siguientes topónimos:

 Tarija, ciudad de Bolivia, capital del departamento homónimo.
 Departamento de Tarija, uno de los nueve departamentos que forman el Estado Plurinacional de Bolivia.
 Provincia de Tarija, extinta provincia nominal de la Argentina.
 Departamento de Tarija, antiguo departamento de segundo nivel de la Confederación Perú-Boliviana.

Además, puede hacer referencia a:
 Tarija, instrumento marroquí de percusión.
 Cuestión de Tarija, disputa territorial entre Bolivia y Argentina.
 Republiqueta de Tarija, territorio de jurisdicción independiente integrado a las Provincias Unidas del Río de la Plata, comandada por guerrilleros que lucharon contra los realistas españoles durante las guerras de independencia hispanoamericanas.